Nihei ist der Familienname folgender Personen:

 Tsubasa Nihei (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Tsutomu Nihei (* 1971), japanischer Manga-Zeichner